Батак () — многозначный термин.

Топоним 
 Батак  — город в Болгарии. 
 Батак (община) — община в Болгарии, входит в состав Пазарджикской области. 
 Батак (село) — село в Болгарии, находится в Великотырновской области, входит в общину Павликени.

Фамилия 
 Батак, Радослав (род. 1977) — черногорский футболист, защитник клуба «Могрен».

См. также 
 Батаки — один из народов Индонезии.